Ануфриев — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Ануфриев, Алексей Никитич (1911—1945) — латвийский баскетболист.
 Ануфриев, Артём Александрович (род. 1992) — российский преступник.
 Ануфриев, Валентин Александрович (1931—1988) — директор НАМИ.
 Ануфриев, Владимир Иванович (1923—2010) — полковник, лауреат Ленинской премии.
 Ануфриев, Владислав Григорьевич (род. 1937) — Первый секретарь Талды-Курганского обкома КПСС, народный депутат СССР.
 
 Ануфриев, Евгений Александрович (1922—2020) — советский философ.
 Ануфриев, Егор Алексеевич (род. 1995) — российский фристайлист.
 Ануфриев, Иван Карпович (1914—1993) — директор Канского птицесовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ануфриев, Игорь Константинович (1938—2005) — организатор научно-исследовательских работ, лауреат Государственной премии СССР.
 Ануфриев, Константин Тимофеевич (1907—1985) — советский актёр, директор Русского драматического театра в Якутске. 
 Ануфриев, Митрофан Алексеевич (1921—2002) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Ануфриев, Сергей Александрович (род. 1964) — российский художник, писатель.
 Ануфриев, Сергей Евгеньевич (1960—2022) — российский художник, академик РАХ.



См. также